Методий Стоянов Чеков е български духовник и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Методий Чеков е роден в леринското село Екши Су, тогава в Османската империя. Произхожда от видната фамилия Чекови. Първи братовчед е на Иван Чеков и Михаил Чеков. През 1893 година приема духовен сан и става екзархийски свещеник в Леринско. Преподава и в костурското село Горенци.

Участва в подготвеното от ВМОРО Илинденско-Преображенско въстание през 1903 година. Прогонен е от родното си място след 1913 година и се установява в Червен бряг, където е енорийски свещеник до смъртта си на 25 март 1935 година. Член е на Илинденската организация.

Бележки 

Български духовници от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на Илинденската организация
Дейци на ВМОРО
Хора от дем Лерин
Починали в област Плевен
Червенобрежани
Чекови